Motivo (artes plásticas)
 Motivo (música)
 Motivo (psicologia)

Ver também 
Causa

Desambiguação